Список исполнителей Nuclear Blast — перечень музыкантов, музыкальных групп, записанных и изданных лейблом Nuclear Blast. Лейбл известен музыкальным продюсированием, релизами исполнителей различных жанров метал-направления.

Легенда 
В скобках приведены комментарии. Словом ex обозначается музыканты, в прошлом записывавшиеся на лейбле.

Также указывается, что часть релизов происходила на определённой территории.

A 
 Accept (ex)
 After Forever (ex)
 Agathodaimon (ex)
 Agnostic Front (ex)
 Alcest
 Alesana (после того, как лейблы Artery Recordings и Revival Recordings перестали работать с группой)
 All Shall Perish (ex)
 Almanac (ex)
 Am I Blood (ex)
 Amaranthe
 Amorphis (ex)
 Anthem
 Anthrax (только в Евросоюзе)
 Arsis (только в США)
 Ashes of Ares (ex)
 As I Lay Dying
 Augury (только в США)
 Auri
 Avantasia
 Avatarium

B 
 Bal-Sagoth (ex)
 Battle Beast
 Battlecross (ex)
 Beast in Black
 Behemoth
 Belphegor
 Benediction
 Biohazard
 Blackbriar
 Black Star Riders
 Blackguard (только в Европе) (ex)
 Bleed from Within
 Bleed the Sky (ex)
 Bleeding Through (только в Европе) (ex)
 Blind Guardian
 Blues Pills
 Brujeria
 Before the Dawn
 Broken Teeth
 Bury Tomorrow (ex)

C 
 Callejon (ex)
 Candlemass (ex)
 Carcass
 Carnifex
 Cathedral (ex)
 Cellar Darling
 Children of Bodom (ex)
 Chimaira (Cleveland Ohio) (ex)
 Cipher System
 Chrome Division
 Clawfinger(ex)
 Coldseed (ex)
 Communic
 Comeback Kid
 Conjurer
 Control Denied (ex)
 Corrosion of Conformity
 Cradle of Filth
 Crematory (ex)
 Crobot
 Crucified Barbara (только в США)

D 
 The Damned Things
 Danzig (ex)
 Darkane (ex)
 Darkseed (ex)
 Dark Sermon (ex)
 David Shankle Group (ex)
 Death (ex)
 Death Angel
 Deathstars
 Decapitated
 Decrepit Birth
 Defecation
 Demonaz
 Demonoid (ex)
 Destruction (ex)
 Despised Icon
 Devilment
 Devil You Know
 Dew-Scented (ex)
 Diablo Boulevard
 Die Apokalyptischen Reiter
 Dimmu Borgir
 Disbelief (ex)
 Discharge
 Disharmonic Orchestra (ex)
 Dismal Euphony (ex)
 Dismember (ex)
 Dissection (ex)
 Divinity (ex)
 Doro
 Dreadful Shadows (только в США)

E 
 Earthless
 Echoes of Eternity (ex)
 Edguy
 Ektomorf (ex)
 Eluveitie
 Enforcer
 Enslaved
 Emperor (ex)
 Epica
 Equilibrium
 Ex Deo  (ex)
 Exodus
 Exhorder
 Eyes Set To Kill

F 
 Face Down (ex)
 Fallujah
 Farmer Boys (ex)
 Fear Factory
 Filter (ex)
 Fireball Ministry (ex)
 Fit for an Autopsy
 Fleshgod Apocalypse
 Flotsam and Jetsam (ex)
 Forbidden
 For Today (ex)

G 
 Gardenian (ex)
 Generation Kill
 Ghost Bath
 Godgory (ex)
 Golem (ex)
 Gorefest (ex)
 Gorgoroth (ex)
 Gotthard
 Grand Magus
 Grave Digger (ex)
 Graveworm
 Graveyard

H 
 Hackneyed (ex)
 HammerFall (ex)
 Hatebreed
 Hardcore Superstar
 Heathen
 Hell
 The Hellacopters
 Helloween (ex)
 Helltrain (ex)
 Hollow (ex)
 Holy Grail
 Horde (ex)
 Hypocrisy

I 
 I
 Illuminate (ex)
 Immortal (ex)
 In Flames
 Immolation
 Indica

K 
 Kadavar
 Kataklysm
 Keep of Kalessin (ex)
 Khemmis
 Killer Be Killed
 Knorkator (ex)
 Korpiklaani
 The Kovenant (ex)
 Kreator

L 
 Lacrimosa (Только в США)
 Lamb of God
 Light the Torch
 Like Moths to Flames (ex)
 Lingua Mortis Orchestra
 Liquido (ex)
 Lock Up
 Lordi (ex)
 Lovebites
 Luca Turilli's Rhapsody

M 
 M.O.D. (ex)
 Machine Head
 Madball
 Malevolent Creation (ex)
 Mandragora Scream (ex)
 Manowar (ex)
 Mantic Ritual (ex)
 Master (ex)
 MaYan
 Melechesh
 Mendeed (ex)
 Meshuggah (ex)
 Metal Allegiance
 Ministry
 Misery Index (ex)
 Mnemic (ex)
 Mortification (ex)
 Municipal Waste
 My Dying Bride
 Mystic Prophecy (ex)

N 
 Nails
 Narnia (ex)
 Nightwish
 Nile
 Nokturnal Mortum (ex)
 NorthTale
 Northward
 Nothing Left

O 
 Obscura
 Omnium Gatherum (ex)
 One Man Army and the Undead Quartet (ex)
 Opeth (ex)
 Opprobrium (ex)
 Orchid
 Origin
 Orphanage (ex)
 Overkill

P 
 Pain
 Paradise Lost
 Pegazus (ex)
 Phil Campbell and the Bastard Sons
 Possessed
 Primal Fear (ex)
 Prime STH (ex)
 Pro-Pain (ex)
 Psycroptic
 Pungent Stench (ex)
 Pyogenesis (ex)

R 
 Rage
 Raise Hell (ex)
 Raunchy (ex)
 ReVamp (ex)
 Rhapsody of Fire (ex)
 Ride the Sky (ex)
 Rob Zombie
 Rise of the Northstar (ex)

S 
 S.O.D. (ex)
 Sabaton
 Samael (ex)
 Satyricon (ex)
 Savatage (только в США)
 Scar Symmetry
 Scorpion Child
 Secret Sphere (ex)
 Sepultura
 Sinergy (ex)
 Sinister (ex)
 Sinner (ex)
 Sirenia (ex)
 Skyclad (ex)
 Slaughter (ex)
 Slayer (ex)
 Slipknot
 Soilwork
 Sonata Arctica (ex)
 Sonic Syndicate (ex)
 Soulfly
 Speckmann Project (ex)
 Stahlhammer (ex)
 Steel Prophet (ex)
 Stormwitch (ex)
 Stratovarius (ex)
 Subway To Sally (ex)
 Success Will Write Apocalypse Across the Sky (ex)
 Such A Surge (ex)
 Suffocation
 Suicide Silence (ex)
 Suicidal Tendencies (ex)
 Susperia (ex)
 Swashbuckle (ex)
 Sylosis
 Symphony X

T 
 Tankard (ex)
 Tarot
 Tasters (ex)
 Terror 2000 (ex)
 Testament
 Texas in July (только в Европе)
 Textures
 Theatre of Tragedy (ex)
 The 69 Eyes
 The Abyss (ex)
 The Accüsed (ex)
 The Adicts
 The Black League (ex)
 The Crinn (только в США)
 The Defiled
 The Duskfall (ex)
 The Exploited
 The Halo Effect
 The Hellacopters
 The Night Flight Orchestra
 The Vintage Caravan
 The Charm The Fury
 Therion
 Threat Signal
 Threshold
 Thunderstone (ex)
 Thy Art Is Murder
 Tiamat (ex)
 Timo Tolkki (ex)
 To/Die/For (ex)
 Tuomas Holopainen
 Turilli / Lione Rhapsody
 Twilight Force

U 
 Unleashed

V 
 Vader
 Vein.fm
 Venom Inc.
 Voivod

W 
 Warmen (ex)
 Warrior (ex)
 Watain
 We Came as Romans (только в Европе)
 Wednesday 13
 While Heaven Wept
 White Skull (ex)
 Winter (ex)
 Wintersun
 Witchcraft
 Witchery (ex)
 Within Temptation
 Wolf Hoffmann
 World Under Blood

References 

Nuclear Blast